Franciaország
Mouzens, település Dordogne megyében
Mouzens, település Tarn megyében